Ми́ку () — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. На местном диалекте также Ми́кукюла (Mikukülä), Ми́кумяэ (Mikumäe). Относится к нулку Мокорнулк.

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Меремяэ.

География 
Расположена в 22 километрах к востоку от уездного центра — города Выру — и в 19 километрах к юго-западу от волостного центра — посёлка Вярска. Высота над уровнем моря — 98 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 6 человек, все — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были)

Численность населения деревни Мику:

История 
В письменных источниках 1585 года поселение называется Оглобино Нефеткино, 1652 года — Оглоблино, ~1866 года — Салоблина [ошибка?], 1882 года — Аглоблино, 1885 года — Miku, Оглобино, ~1900 года — Оглоблина, 1904 года — Mikumäe, Огло́блино, 1922 года — Mikkumäe.

До 1585 года деревня Мику принадлежала псковскому тысячнику Фёдору Соловцову, позже — Псково-Печерскому монастырю. В XVIII  веке деревня относилась к Тайловскому приходу (), в XIX  веке входила в общину Обиница.

В 1977—1997 годах Мику была частью деревни Хилана (Hilana (Hilande)).

Происхождение топонима 
Основой топонима является личное имя Микк (Mikk), которое произошло от русского мужского имени Микита, которое в свою очередь произошло от имени Никита. Второе возможное объяснение: имя Михкель ~ Микаэль (Mihkel ~ Michael). Нефеткино, по мнению лингвиста Тартуского университета Анжелики Штейнгольде, произошло от короткой формы имени Мефодий ( / Methodios) — Нефёдка.  Происхождение топонима Оглоблино эстонский этнограф и языковед  объясняет словом оглобля. Оглоблино – довольно распространённый топоним в России. Слово Оглобля в XVI–XVII веках также было добавочным личным именем.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету